Francisco Rodríguez Amador (Madrid, 1968), futbolista espanyol 
 Francisco Rodríguez Sánchez (Ferrol, 1945), filòleg, sociolingüista i polític gallec
 Francisco Rodríguez Fernández (Madrid, 1945), director de cinema espanyol
 Francisco Rodríguez Valderrama (Madrid, 1940), polític alacantí
 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (Mazatlán, 1981), futbolista mexicà
 Francisco Javier Rodríguez Vílchez (Almería, 1978), futbolista andalús 
 Francisco José Rodríguez Hernández (Tejina, 1962), futbolista canari 
 Juan Francisco Rodríguez Herrera (Santa Cruz de Tenerife, 1965), futbolista i entrenador de futbol canari
 José Francisco Rodríguez Maldonado (Duitama, 1960), ciclista colombià